Sezon AHL 2007-2008 był 72. sezonem American Hockey League. Każdy zespół rozegrał 80 meczów w sezonie zasadniczym. W tym sezonie do ligi dołączyły trzy zespoły: Lake Erie Monsters, Rockford IceHogs, które zostały przeniesione z United Hockey League oraz Quad City Flames, który powstał po przeprowadzce zespołu Omaha Ak-Sar-Ben Knights. Sezon rozpoczął się 3 października 2007, a zakończył się na 10 czerwca 2008 roku.

Tabele 

M = Mecze, W = Wygrane, P = Porażki, PpD = Porażki po dogrywce, PpK = Porażki po karnych, PKT = Liczba zdobytych punktów, GZ = Gole strzelone, GS = Gole stracone

Konferencja Wschodnia

Konferencja Zachodnia

Najlepsi strzelcy po sezonie zasadniczym

Calder Cup Playoffs 

American Hockey League
2007 w hokeju na lodzie
2008 w hokeju na lodzie
2007 w Stanach Zjednoczonych
2008 w Stanach Zjednoczonych
2007 w Kanadzie
2008 w Kanadzie